Джонатан Етвуд Кемпбелл (; нар. 13 травня 1947) — американський герпетолог, автор численних зоологічних таксонів. Професор відділення біології Техаського університету.

Епоніми 
Види названі на честь вченого:
 Bothrocophias campbelli (Freire-Lascano, 1991)
 Abronia campbelli Brodie & Savage, 1993
 Bothrops jonathani Harvey, 1994
 Incilius campbelli (Mendelson, 1994)
 Craugastor campbelli (Smith, 2005)
 Anolis campbelli (Köhler & Smith, 2008)

Таксони описані Кемпбеллом 

 Abronia anzuetoi Campbell & Frost, 1993
 Abronia frosti Campbell, Sasa, Acevedo & Mendelson, 1998
 Abronia gaiophantasma Campbell & Frost, 1993
 Abronia leurolepis Campbell & Frost, 1993
 Abronia meledona Campbell & Brodie, 1999
 Abronia mitchelli Campbell, 1982
 Abronia ornelasi Campbell, 1984
 Abronia ramirezi Campbell, 1994
 Abronia smithi Campbell & Frost, 1993
 Adelphicos daryi Campbell & Ford, 1982
 Adelphicos ibarrorum Campbell & Brodie, 1988
 Amietophrynus Frost, Grant, Faivovich, Bain, Haas, Haddad, de Sá, Channing, Wilkinson, Donnellan, Raxworthy, Campbell, Blotto, Moler, Drewes, Nussbaum, Lynch, Green & Wheeler, 2006
 Anolis naufragus (Campbell, Hillis & Lamar, 1989)
 Bokermannohyla Faivovich, Haddad, Garcia, Frost, Campbell & Wheeler, 2005
 Bolitoglossa centenorumCampbell, Smith, Streicher, Acevedo & Brodie, 2010
 Bolitoglossa daryorum Campbell, Smith, Streicher, Acevedo & Brodie, 2010
 Bolitoglossa eremia Campbell, Smith, Streicher, Acevedo & Brodie, 2010
 Bolitoglossa huehuetenanguensis Campbell, Smith, Streicher, Acevedo & Brodie, 2010
 Bolitoglossa kaqchikelorum Campbell, Smith, Streicher, Acevedo & Brodie, 2010
 Bolitoglossa la Campbell, Smith, Streicher, Acevedo & Brodie, 2010
 Bolitoglossa ninadormida Campbell, Smith, Streicher, Acevedo & Brodie, 2010
 Bolitoglossa nussbaumi Campbell, Smith, Streicher, Acevedo & Brodie, 2010
 Bolitoglossa nympha Campbell, Smith, Streicher, Acevedo & Brodie, 2010
 Bolitoglossa pacaya Campbell, Smith, Streicher, Acevedo & Brodie, 2010
 Bolitoglossa psephena Campbell, Smith, Streicher, Acevedo & Brodie, 2010
 Bolitoglossa suchitanensis Campbell, Smith, Streicher, Acevedo & Brodie, 2010
 Bolitoglossa tzultacaj Campbell, Smith, Streicher, Acevedo & Brodie, 2010
 Bolitoglossa xibalba Campbell, Smith, Streicher, Acevedo & Brodie, 2010
 Bothriechis thalassinus Campbell & Smith, 2000
 Bothrocophias Gutberlet & Campbell, 2001
 Bothrocophias myersi Gutberlet & Campbell, 2001
 Bromeliohyla Faivovich, Haddad, Garcia, Frost, Campbell & Wheeler, 2005
 Cerrophidion Campbell & Lamar, 1992
 Cerrophidion tzotzilorum (Campbell, 1985)
 Chapinophis xanthocheilus Campbell & Smith, 1998
 Charadrahyla Faivovich, Haddad, Garcia, Frost, Campbell & Wheeler, 2005
 Charadrahyla nephila (Mendelson & Campbell, 1999)
 Charadrahyla tecuani Campbell, Blancas-Hernández & Smith, 2009
 Coniophanes alvarezi Campbell, 1989
 Craugastor adamastus (Campbell, 1994)
 Craugastor amniscola (Campbell & Savage, 2000)
 Craugastor aphanus (Campbell, 1994)
 Craugastor catalinae (Campbell & Savage, 2000)
 Craugastor charadra (Campbell & Savage, 2000)
 Craugastor inachus (Campbell & Savage, 2000)
 Craugastor palenque (Campbell & Savage, 2000)
 Craugastor pelorus (Campbell & Savage, 2000)
 Craugastor polymniae (Campbell, Lamar & Hillis, 1989)
 Craugastor psephosypharus (Campbell, Savage & Meyer, 1994)
 Craugastor rhyacobatrachus (Campbell & Savage, 2000)
 Craugastor rivulus (Campbell & Savage, 2000)
 Craugastor rupinius (Campbell & Savage, 2000)
 Craugastor sabrinus (Campbell & Savage, 2000)
 Craugastor trachydermus (Campbell, 1994)
 Crotalus ericsmithi Campbell & Flores-Villela, 2008
 Crotalus tancitarensis Alvarado-díaz & Campbell, 2004
 Cruziohyla Faivovich, Haddad, Garcia, Frost, Campbell & Wheeler, 2005
 Cryptotriton monzoni (Campbell & Smith, 1998)
 Cryptotriton wakei (Campbell & Smith, 1998)
 Dendrotriton chujorum Campbell, Smith, Streicher, Acevedo & Brodie, 2010
 Dendrotriton kekchiorum Campbell, Smith, Streicher, Acevedo & Brodie, 2010
 Diploglossus ingridae Werler & Campbell, 2004
 Diploglossus legnotus Campbell & Camarillo, 1994
 Duellmanohyla Campbell & Smith, 1992
 Duttaphrynus Frost, Grant, Faivovich, Bain, Haas, Haddad, de Sá, Channing, Wilkinson, Donnellan, Raxworthy, Campbell, Blotto, Moler, Drewes, Nussbaum, Lynch, Green & Wheeler, 2006
 Ecnomiohyla Faivovich, Haddad, Garcia, Frost, Campbell & Wheeler, 2005
 Exerodonta abdivita (Campbell & Duellman, 2000)
 Exerodonta chimalapa (Mendelson & Campbell, 1994)
 Exerodonta perkinsi (Campbell & Brodie, 1992)
 Exerodonta xera (Mendelson & Campbell, 1994)
 Feihyla Frost, Grant, Faivovich, Bain, Haas, Haddad, de Sá, Channing, Wilkinson, Donnellan, Raxworthy, Campbell, Blotto, Moler, Drewes, Nussbaum, Lynch, Green & Wheeler, 2006
 Geophis pyburni Campbell & Murphy, 1977
 Ingerophrynus Frost, Grant, Faivovich, Bain, Haas, Haddad, de Sá, Channing, Wilkinson, Donnellan, Raxworthy, Campbell, Blotto, Moler, Drewes, Nussbaum, Lynch, Green & Wheeler, 2006
 Isthmohyla Faivovich, Haddad, Garcia, Frost, Campbell & Wheeler, 2005
 Itapotihyla Faivovich, Haddad, Garcia, Frost, Campbell & Wheeler, 2005
 Litoria michaeltyleri Frost, Grant, Faivovich, Bain, Haas, Haddad, de Sá, Channing, Wilkinson, Donnellan, Raxworthy, Campbell, Blotto, Moler, Drewes, Nussbaum, Lynch, Green & Wheeler, 2006
 Megastomatohyla Faivovich, Haddad, Garcia, Frost, Campbell & Wheeler, 2005
 Micrurus pachecogili Campbell, 2000
 Mixcoatlus Jadin, Smith & Campbell, 2011
 Myersiohyla Faivovich, Haddad, Garcia, Frost, Campbell & Wheeler, 2005
 Nototriton brodiei Campbell & Smith, 1998
 Nototriton stuarti Wake & Campbell, 2000
 Oedipina stenopodia Brodie & Campbell, 1993
 Otophryne pyburni Campbell & Clarke, 1998
 Plectrohyla acanthodes Duellman & Campbell, 1992
 Plectrohyla calthula (Ustach, Mendelson, McDiarmid & Campbell, 2000)
 Plectrohyla cyclada (Campbell & Duellman, 2000)
 Plectrohyla ephemera (Meik, Canseco-Márquez, Smith & Campbell, 2005)
 Plectrohyla miahuatlanensis Meik, Smith, Canseco-Márquez & Campbell, 2006
 Plectrohyla pokomchi Duellman & Campbell, 1984
 Plectrohyla psarosema (Campbell & Duellman, 2000)
 Plectrohyla tecunumani Duellman & Campbell, 1984
 Plectrohyla teuchestes Duellman & Campbell, 1992
 Porthidium hespere (Campbell, 1976)
 Poyntonophrynus Frost, Grant, Faivovich, Bain, Haas, Haddad, de Sá, Channing, Wilkinson, Donnellan, Raxworthy, Campbell, Blotto, Moler, Drewes, Nussbaum, Lynch, Green & Wheeler, 2006
 Pseudepidalea Frost, Grant, Faivovich, Bain, Haas, Haddad, de Sá, Channing, Wilkinson, Donnellan, Raxworthy, Campbell, Blotto, Moler, Drewes, Nussbaum, Lynch, Green & Wheeler, 2006
 Pseudoeurycea aquatica Wake & Campbell, 2001
 Pseudoeurycea orchileucos (Brodie, Mendelson & Campbell, 2002)
 Pseudoeurycea orchimelas (Brodie, Mendelson & Campbell, 2002)
 Ptychohyla acrochorda Campbell & Duellman, 2000
 Ptychohyla dendrophasma (Campbell, Smith & Acevedo, 2000)
 Ptychohyla panchoi Duellman & Campbell, 1982
 Ptychohyla sanctaecrucis Campbell & Smith, 1992
 Ptychohyla zophodes Campbell & Duellman, 2000
 Rhadinella anachoreta (Smith & Campbell, 1994)
 Rhadinophanes monticola Myers & Campbell, 1981
 Tantilla ceboruca Canseco-márquez, Smith, Ponce-Campos, Flores-Villela & Campbell, 2007
 Tantilla impensa Campbell, 1998
 Tantilla sertula Wilson & Campbell, 2000
 Tantilla tecta Campbell & Smith, 1997
 Tantilla vulcani Campbell, 1998
 Tlalocohyla Faivovich, Haddad, Garcia, Frost, Campbell & Wheeler, 2005
 Vandijkophrynus Frost, Grant, Faivovich, Bain, Haas, Haddad, de Sá, Channing, Wilkinson, Donnellan, Raxworthy, Campbell, Blotto, Moler, Drewes, Nussbaum, Lynch, Green & Wheeler, 2006
 Xenosaurus penai Pérez Ramos, De La Riva & Campbell, 2000
 Xenosaurus phalaroanthereon Nieto-Montes De Oca, Campbell & Flores-Villela, 2001

Примітки 

Зоологи США
Автори зоологічних таксонів
Герпетологи